Grüner See kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Grüner See (Steiermark), sjö, 
 Grüner See (sjö i Österrike, Tyrolen),